Małgorzata Chojnacka – polska ekonomistka, olimpijka
 Małgorzata Chojnacka – polska kajakarka, olimpijka